«Мактаарал» () — казахстанский футбольный клуб из Атакента (Мактааральский район, Туркестанская область).

В 2012 году ФК «Мактаарал» стал чемпионом Второй лиги Казахстана. В 2013 году получил статус профессионального клуба и был допущен в Первенство Первой лиги. В сезоне 2021 занял второе место и вышел в Премьер-лигу.

Статистика

Основной состав 
По состоянию на 5 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Достижения 
Первая лига
 Серебряный призёр: 2021

Вторая лига
 Победитель: 2012

Кубок Казахстана
 1/4 финала: 2018, 2022

Главные тренеры 
 Бурибаев, Абдухалик Курбанбаевич (2013, по 24 мая)
 Романов, Игорь Матвеевич (2013, с 24 мая)
 Инилеев, Рауф Талгатович (21 января — 1 июля 2014)
 Трубачёв, Николай Иванович (2014, с 4 июля)
 Кенжебаев, Шайзидин Камалович (2015—2016)
 Каракулов, Куаныш Билянович (2017 — 15 июля 2018)
 Ферапонтов, Андрей Святославович (27 июля 2018 — 4 января 2019)
 Муканов, Данияр Жексенович (9 января — 15 мая 2019)
 Аубакиров, Кайрат Алтайканович (15 — 23 мая 2019, и. о.)
 Эсатов, Руслан Сайцалиевич (2019, с 23 мая)
 Кожабергенов, Аскар Сейдахметович (2020, с 19 февраля)
 Масудов, Вахид Юнусович (2021, по 6 июня)
 Горовенко, Константин Александрович (7 июня — 13 декабря 2021)
 Ферапонтов, Андрей Святославович (с 14 января 2022)

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Vesti.kz
 Профиль клуба на сайте pflk.kz

Футбольные клубы Казахстана
Мактааральский район